Rivière du Loup, que significa en idioma francés con Río del Lobo, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Rivière du Loup, río de Bas-Saint-Laurent.
 Rivière-du-Loup, municipio regional de condado de Bas-Saint-Laurent.
 Rivière-du-Loup, ciudad de Bas-Saint-Laurent.
 Rivière-du-Loup, antiguo condado de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Rivière-du-Loup–Témiscouata, circunscripción provincial de Bas-Saint-Laurent.
 Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, circunscripción federal de Bas-Saint-Laurent.